Дмитрий Тимофеевич Флоринский (2 июня 1889, Киев — 20 февраля 1939, Москва) — российский и советский дипломат, заведующий протокольным отделом Наркомата иностранных дел (1922—1934 годы). Основатель дипломатического протокола СССР. В 1934 году «Дело Флоринского» стало отправной точкой сталинских репрессий против советских дипломатов.

Биография 
Родился 2 июня 1889 года в Киеве. Старший сын заслуженного профессора Киевского университета Тимофея Дмитриевича Флоринского и его жены Веры Ивановны Кремковой.

Среднее образование получил в Киевской 1-й гимназии, которую окончил в 1907 году. Высшее — на юридическом факультете университета Св. Владимира в 1911 году. Воинскую повинность отбывал в 14-м саперном батальоне, 17 сентября 1912 года был уволен в запас с производством в прапорщики запаса инженерных войск. С 1911 по 1912 год работал в окружном суде Киева.

В 1913 году поступил на службу в Министерство иностранных дел, был назначен студентом российского посольства в Константинополе. В 1914 году состоял в должности секретаря и драгомана консульства в Алеппо, однако с началом Первой мировой войны отозван от должности. Также работал в Софии. В 1915 году был назначен секретарем консульства в Рио-де-Жанейро. С 1916 года исполнял обязанности вице-консула в Нью-Йорке. Согласно воспоминаниям сотрудника британской МИ-6 капитана Генри Ландау, Флоринский был отстранен от работы в консульстве за прогерманскую деятельность. В 1917 году — титулярный советник, секретарь миссии в Бразилии.

После революции Флоринский был уволен с дипломатической службы. Летом 1919 года прибыл на службу в армию Северной области, с 22 июля 1919 года состоял адъютантом начальника Архангельского гарнизона, служил при штабе генерала Е. К. Миллера. В 1920 году при эвакуации белой армии остался в России.

В конце 1920 года Флоринский был приглашен наркомом Г .В. Чичериным в Наркомат иностранных дел. В 1920—1922 годах был секретарем заместителя наркома М. М. Литвинова. В 1921 году по рекомендации Чичерина был принят кандидатом в члены ВКП(б) (был исключен во время чистки в 1928 году). В 1922—1934 годах занимал должность заведующего протокольным отделом, одновременно в 1922—1929 годах был заведующим подотделом скандинавских стран НКИД СССР. По некоторым данным Флоринский имел отношения к разведке.

В советской России Флоринский вступил в брак, а потом развелся с артисткой балета Большого театра К. К. Петипа-Чижовой, внучке архитектора М. А. Чижова и балетного деятеля М. И. Петипа.

2 мая 1919 года в Киеве большевиками был расстрелян отец Дмитрия Флоринского. Когда того спрашивали, почему при этом он работает в новом правительстве, то он отвечал: «Неужели же вы откажетесь ездить в автомобиле, если услышите, что где-то произошла автомобильная катастрофа?».

Дмитрий Флоринский разработал «с нуля» новые стандарты дипломатического протокола и этикета. Благодаря ему в новом протоколе были преодолены противоречия между советскими и капиталистическими этическими представлениями. Например, для советских дипломатов было идеологически неприемлемо использовать в церемониях традиционную для таких случаев шляпу-цилиндр, поскольку она ассоциировалась в пропаганде СССР с «акулами капитализма». Поэтому Дмитрий Тимофеевич формально зачислился в резерв при штабе РККА — таким образом он мог официально появляться на дипломатических встречах в военной форме и использовать в качестве головного убора будёновку. Это считается первой ласточкой в создании форменной одежды советских дипломатов. Флоринский разработал первое советское практическое пособие по этикету для зарубежных советских представителей. Кроме того, он сам вел представительскую работу, используя неформальные встречи и мероприятия типа посещения театра или приглашение на игру в бридж. Его заслугой является введение в дипломатической работе НКИДа «территориального принципа».

Дело Флоринского 
7 марта 1934 г. вышло Постановление Президиума ЦИК СССР «Об уголовной ответственности за мужеложство», до этого времени указанное явление в СССР не являлось уголовно наказуемым деянием. Вскоре состоялось знаменитое «дело Флоринского» — сталинская «чистка» НКИДа СССР, в результате которой задним числом (в нарушение принципа обратной силы закона) были репрессированы по обвинению в «мужеложстве» многие его работники. 3 июня зампред председателя ОГПУ Я. С. Агранов доложил И. В. Сталину, что при «ликвидации очагов гомосексуалистов» был «выявлен» Флоринский, а в ходе допроса он якобы признался в однополых связях, а также в том, что в 1918 году «являлся платным немецким шпионом, будучи завербованным секретарем германского посольства в Стокгольме». 27 июля Сталин постановил отстранить от должности и «привлечь к ответственности» дипломата, а также распорядился «проверить весь состав служащих аппарата НКИД», что вылилось в массовые репрессии против сотрудников министерства. Л. М. Млечин предполагает, что в центре несуществующего «заговора гомосексуалистов» хотели поставить бывшего наркома иностранных дел Г. В. Чичерина, однако он к тому времени был глубоко больным человеком и его не тронули.

В тот же день после распоряжения Сталина, 27 июля, Политбюро ЦК вне судебного решения издало постановление об аресте Флоринского, однако он по каким-то причинам оставался ещё некоторое время на свободе. По официальной версии М. М. Литвинов попросил отсрочить арест в связи с необходимостью приёма в Москве эстонской делегации во главе с Ю. Ю. Сельямой. 5 октября Флоринский был арестован, а 23 ноября осуждён на 5 лет за «мужеложство». Находился в заключении в Соловецком лагере. 25 ноября 1937 года Особая тройка УНКВД ЛО приговорила Флоринского к высшей мере наказания. Был включен в список второго соловецкого лимита на расстрел, однако приговор не был исполнен, а сам заключенный был этапирован в Москву. 20 февраля 1939 года по повторному приговору Военной коллегии Верховного cуда СССР он был расстрелян за шпионаж. 20 октября 1992 года был реабилитирован Главной военной прокуратурой РФ.

Ленинский министр Г .В. Чичерин действительно был гомосексуалом. Во время своей работы в НКИДе на ряд постов он назначил своих доверенных людей, среди которых могли быть и гомосексуалы. По некоторым данным, Дмитрий Флоринский также был гомосексуалом. Ряд историков предполагают, что гомосексуальность некоторых советских дипломатов могла стать одной из причин криминализации однополых отношений в СССР.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Выпускники Первой Киевской гимназии
Выпускники юридического факультета Киевского университета Св. Владимира
Дипломаты Российской империи
Дипломаты СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Осуждённые по антигомосексуальному законодательству в России
Дипломаты, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Реабилитированные в России
Дело Флоринского
Казнённые в 1939 году